Francisco Pascual puede referirse a:
 Francisco Pascual de Herazo (176? - 184?),  sacerdote, abogado y catedrático peruano, rector de la Universidad de San Marcos;
 Francisco Pascual García (1856 - 1927), abogado, periodista, diputado y académico mexicano;
 Francisco Pascual Navarro (1843 - en o después de 1907), abogado español;
 Francisco Pascual Orchell (1762 - 1825), filólogo, hebraísta, arabista y orientalista español;